Severnyj (, 'nordlig') (maskulin), Severnaja (Северная) (feminin) eller Severnoje (Северное) (intetkøn) kan henvise til:

Personer 
 Andrej Severnyj (1913–1987), sovjetisk astronom
 Andrej Severnyj (filmskaber) (født 1977), russisk filmskaber og fotograf
 Arkadij Severnyj (1939–1980), musiker, der sang russiske kriminelle sange
 Grev og grevinde Severnyj, pseudonymer for zar Paul 1. af Rusland og zarina Maria Feodorovna

Steder 
 Severnyj Distrikt, flere distrikter og bydistrikter i Rusland
 Severnyj Okrug, flere opdelinger i Rusland
 Severnyj (beboelse) (Severnaya, Severnoye), flere beboede lokaliteter i Rusland
 Severnyj Ø, Ruslands nordligste ø
 Severnyj (vulkan), en vulkan på Kamtjatka-halvøen i Rusland
 Severnyj (luftbase), en russisk luftbase i Orsk i Rusland
 Severnyj Lufthavn, en lufthavn i Novosibirsk i Rusland
 Severnyj-minen, en kobbermine i Murmansk Oblast i Rusland

Andre betydninger 
 Severny (drue), en russisk varietet af røde vindruer
 1737 Severny, en asteroide
 Severnaya, en fiktiv lokation i James Bond-filmen GoldenEye

Se også 
 Severní, en bebyggelse i Tjekkiet
 Severn (flertydig)
 Severnaja Zemlja, en øgruppe i det nordlige Rusland
 Juzjnij ('sydlig')